Gradac est un toponyme qui peut désigner :

Localités 

 Fédération de Bosnie-et-Herzégovine :
 Gradac, un village situé dans la municipalité de Hadžići, canton de Sarajevo ;
 Gradac, un village situé dans la municipalité de Kakanj, canton de Zenica-Doboj ;
 Gradac, un village situé dans la municipalité de Kiseljak, canton de Bosnie centrale ;
 Gradac, un village situé dans la municipalité de Neum, canton d'Herzégovine-Neretva ;
 Gradac, un village situé dans la municipalité de Posušje, canton de l'Herzégovine de l'Ouest ;
 République serbe de Bosnie :
 Gradac, un village situé dans la municipalité de Derventa ;
 Gradac, un village situé dans la municipalité de Foča ;
 Gradac, un village situé dans la municipalité de Ljubijne ;
 Gradac, un village situé dans la municipalité de Novo Goražde ;
 Gradac, un village situé sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, municipalité de Pale ;

 Gradac, une localité située dans la municipalité de Pleternica, comitat de Požega-Slavonie ;
 Gradac, une ville située sur la Makarska riviera, dans le comitat de Split-Dalmatie ; 
 Gradac, une localité située dans la municipalité de Ružić, comitat de Šibenik-Knin ;

 Gradac, un village situé dans la municipalité de Pljevlja ;
 Gradac, un village situé dans la municipalité de Podgorica ;

 Gradac, un village situé dans la municipalité de Batočina, district de Šumadija ;
 Gradac, un village situé dans la municipalité de Brus, district de Rasina ;
 Gradac, un village situé dans la municipalité d’Ivanjica, district de Moravica ;
 Gradac, un village situé dans la municipalité de Raška, district de Raška ;
 Gradac, un village situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor ;
 Gradac, un village situé dans la municipalité de Tutin, district de Raška.

Rivière 
 le Gradac, une rivière de Serbie, affluent de la Kolubara.